Veneuze trombo-embolie, een veneuze trombose van het diepe veneuze systeem van armen en benen 
 een voltijdsequivalent van een werknemer
 Wattay International Airport, IATA-luchthavencode van het vliegveld in Laos